Teòdot (navarc), militar macedoni al servei d'Antígon el Borni
 Teòdot (governador), oficial macedoni de Lisímac de Tràcia, governador de Sardes
 Teòdot de Rodes, polític selèucida 
 Teòdot Hemioli, general selèucida 
 Teòdot d'Etòlia militar etoli al servei dels Ptolemeus i Selèucides
 Teòdot de Siracusa, polític siracusà
 Teòdot de l'Epir, polític epirota
 Teòdot de Quios, retòric grec
 Teòdot I de Bactriana, conegut generalment com a Diòdot I de Bactriana
 Teòdot II de Bactriana, conegut generalment com a Diòdot II de Bactriana
 Teòdot de Fenícia, historiador fenici
 Juli Teòdot, sofista i retòric grec 
 Teòdot de Bizanci, religiós i heresiarca grec 
 Teòdot d'Antioquia, bisbe d'Antioquia del 423 al 427
 Teòdot d'Ancira, bisbe d'Ancira al 
 Teòdot de Laodicea, metge i bisbe grec
 Teòdot de Clazòmenes, artista grec
 Teòdot (pintor), pintor grec